Александр Толстых:
 Толстых, Александр Валентинович (1953—1997) — советский и российский психолог.
 Толстых, Александр Михайлович (род. 1930) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда (1980).
 Толстых, Александр Павлович (1928—1997) — советский и украинский киноактёр.